Die Dow Tennis Classic 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Midland, Michigan. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 29. Januar bis 3. Februar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Midland (Michigan)